

La prima stagione della serie televisiva I bucanieri è composta da 39 episodi, andati in onda tra il settembre 1956 ed il 1957 negli Stati Uniti.

Bucanieri